Els aorsis o aorsins (llatí aorsi) foren un poble de Sarmàcia, que vivien segons Tolomeu entre el Bàltic (Golf Venedic) i les muntanyes Rhipeanes (est de Prússia), al sud de l'Agathyrsis, al nord dels pagirites, probablement emigrats de la regió entre la mar Càspia i el riu Iaxartes. Apareixen a la història quan vivien entre el Tanais, el Caucas i la mar Càspia, segons Estrabó. El seu rei Spadines va ajudar a Farnaces del Bòsfor amb dos-cents mil genets, mentre els seus veïns i parents, els siracs, del que era rei Abeacus, només van ajudar amb vint mil. L'any 50 van ajudar el rei Cotis i als romans amb un cos de cavalleria, contra el rebel Mitridates, que tenia l'ajut dels siracs. La identificació feta per alguns historiadors dels aorsis i els àvars no s'ha pogut establir.

Grups sàrmates